Німба — одне з графств в Ліберії.
 Німба — гора на перетині кордонів Кот-д'Івуару, Ліберії і Гвінеї в Західній Африці.